kosatkowate (Tofieldiaceae Takht.) – rodzina roślin
 kosatkowate, bagrowate (Bagridae) – rodzina ryb